RLC steht als Abkürzung für:

 Radio Link Control, ein im Mobilfunk verwendetes Kommunikationsprotokoll
 Refugee Law Clinic, siehe Refugee Law Clinics Deutschland
 Resistor – Inductor – Capacitor, siehe Schwingkreis
 Royal Logistic Corps, Corps der British Army, siehe British Forces Post Office
 RLC (Automarke), britische Automarke

Rlc. steht als Abkürzung für:
 Rhyncholaeliocattleya, Hybriden aus den Orchideengattungen Rhyncholaelia und Cattleya

Abkürzung